ASI steht für:
 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, so benannt in TRGS 519, siehe Asbest
 Agenzia Spaziale Italiana, italienische Weltraumagentur
 Anti-Slavery International
 Antigenspezifischer Index
 Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute
 Arbeitsgemeinschaft stabiler Isotope
 Archaeological Survey of India, indische Archäologieabteilung
 Archivio Storico Italiano, italienische historische Fachzeitschrift
 Asynchronous Serial Interface
 Austrian Standards International, zuvor: Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut)
 Automatic semicolon insertion
 Flugfeld Wideawake (IATA-Code), Flughafen der Insel Ascension

A.S.I. steht für:
 , Weltverband der Sommeliers

ASi (auch: AS-i) steht für:
 AS-Interface, einen Standard für die Feldbus-Kommunikationen

Asi steht für:
 Asi (Samoa), unbewohnte Insel vor der Ostküste von Savaiʻi
 Assi (Fluss) in Indien
 einen Fluss im Nahen Osten, siehe Orontes (Fluss)
 Asi (Sprache), auf den Philippinen gesprochen
 „asozial“ oder eine asoziale Person (jugendsprachlich), siehe Asozialität

Asi ist der Familienname folgender Personen:
 Harri Asi (1922–2009), estnischer Schriftsteller und Lyriker
 Polo Asi (* 1974), samoanischer Rugby-Union-Spieler

asi steht für:
 Buruwai (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Neuguinea

Siehe auch:
 ASY
 Assi

Abkürzung